Slovo kostým (z franc. costume, oblek) má tyto významy:

 kostým (oblek) – dámský oblek, obvykle se jedná o dámský kabátek doplněný sukní či kalhotami
 kostým (převlek) – převlek herců či artistů během divadelního, cirkusového představení – oblečení filmových či televizních herců apod. 
 umělecká profese zvaná kostýmní výtvarník
 (starší význam) oblek či oděv obecně
 dobový kostým
 historický kostým

Externí odkazy